Ла Пуертита има више значења:

 Ла Пуертита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пуертита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику